Жеромский () – польская фамилия.

Известные носители 
 Жеромский, Казимир (ум. 1662) — военачальник Речи Посполитой, полковник.
 Жеромский, Стефан (1864—1925) — польский писатель, драматург, публицист.